«Talitha cumi» — 24-й, заключительный, эпизод 3-го сезона сериала «Секретные материалы». Премьера состоялась 17 мая 1996 года на телеканале FOX. Эпизод позволяет более подробно раскрыть так называемую «мифологию сериала», заданную в пилотной серии Режиссёр — Роберт Гудвин, автор сценария — Крис Картер, приглашённые звёзды — Митч Пиледжи, Рой Тиннес, Брайан Томпсон.

Талифа-куми — сирийское выражение, употреблённое в Евангелии от Марка (V, 41) и значащее в переводе «девица, встань!».

В США серия получила рейтинг домохозяйств Нильсена, равный 11,2, который означает, что в день выхода серию посмотрели 17,86 миллиона человек.

Главные герои серии — Фокс Малдер (Дэвид Духовны) и Дана Скалли (Джиллиан Андерсон), агенты ФБР, расследующие сложно поддающиеся научному объяснению преступления, называемые Секретными материалами.

Сюжет 
В данном эпизоде Малдер и Скалли расследуют дело Иеремии Смита, человека, который исцелил прикосновением руки людей в кафе, которые попали под обстрел психопата, решившего захватить кафе. В то же время, после спора с Курильщиком, который что-то требовал у Тины Малдер, у неё случается инсульт. Малдер ищет связь между двумя событиями и находит дома стилет Инопланетного охотника, который способен его убить.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Серии «Секретных материалов»